Куна, может означать:

Денежные единицы 
 Куна — денежная единица Древней Руси, серебряная монета. В домонетный период куна означала шкурку куницы, использовавшейся при обмене в качестве эквивалента денег. Составляла 1/25гривны в X—XI веках, 1/50гривны-куна до начала XV века. Сложилась «кунная система»:   серебра=   4—6веверицам. Слово «куны» использовалось в названии «деньги».
 Куна — денежная единица Хорватии с 30 мая 1994 года по 31 декабря 2022 года.
 Куна — денежная единица Независимого Государства Хорватия в 1941—1945 годах.

Топоним

Населённые пункты 
 Куна — город в Айдахо, США.
 Куна — деревня в Ирландии, находится в графстве Лимерик (провинция Манстер).
 Куна — деревня в Вильнюсском районе Литвы.
 Куна — село в Гайсинском районе Винницкой области Украины.

Реки 
 Куна — река в Мурманской области России, впадает в озеро Имандра.
 Куна — река в Псковской области России, впадает в Чудское озеро.
 Куна — река во Львовской области Украины.
 Куна (Мяра, Мера) — река в Швянчёнском районе Литвы, левый приток Жеймяны.
  — река на Аляске, правый приток реки Колвилл.
  (), также Куна () — река в Венесуэле и Гайане, в пределах бассейна реки .

Озёра 
 Куна — озеро в Мурманской области.
 Куна — небольшое озеро в Швянчёнском районе Литвы.

Прочее 
 Куна — железнодорожная станция в Мурманской области.
  — гора в штате Калифорния в США.

Фамилия 
 Куна, Генрик (; 1879, по другим сведениям 1885—1945) — польский скульптор и живописец.
 Куна, Ладислав (1947—2021) — чехословацкий футболист.
 Куна, Павол (1895—1982) — словацкий военачальник, генерал чехословацких войск, участник обеих мировых войн.
 Куна, Штефан (1908—1944) — словацкий жандарм, партизан Второй мировой войны.

Другое 
 Куна — индейская народность в Панаме и Колумбии.
 Куна — язык этого народа.

См. также 
 
 Кунна
 Условия Каруша — Куна — Таккера

Примечания